Emił Dimitrow (bułg. Емил Димитров; ur. 23 grudnia 1940 w Plewenie, zm. 30 marca 2005 w Sofii) – bułgarski piosenkarz i kompozytor. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wraz z Lili Iwanową był najpopularniejszym piosenkarzem Bułgarii. W Polsce mniej znany, choć większość słuchaczy zna brawurowe wykonanie Ałły Pugaczowej skomponowanej przez niego piosenki Arlekino (z którą wygrała Festiwal Złotego Orfeusza, co uznawane jest za początek jej kariery estradowej).

Dyskografia

Albumy studyjne 
 Емил Димитров пее за вас – 1963;
 Песен за моята майка – 1965;
 Прости – 1965;
 Моряшко сбогом – 1967;
 Ела в София – 1969;
 Моя страна – 1970;
 Жената на военния – 1970;
 Сбогом, Мария – 1972;
 Танцувайте с Емил – 1972;
 Писмо до мама – 1974;
 Хубавата Джиджи – 1976;
 Без грим – 1978;
 Ако си дал – 1979;
 Само един живот – 1981;
 Акордеон – 1985;
 Автографи – 1987;
 Частно ченге. Забравени песни – 1991;
 Дива-самодива – 1995;
 Пясъчно момиче – 1998;
 Само един живот не е достатъчен... – 2002.

Kompilacje 
 Най-хубавото с Емил Димитров – 1970;
 20 години с песните на Емил – 1980;
 Златни хитове I – 1995;
 Златни хитове II – 2000;
 Звучи в мене музика – 2011.

Inne piosenki 
 1964 – Ако имах чук – muz. Пийт Сийгър i Лий Хейс, słowa Милчо Спасов, z towarzyszeniem orkiestry Bałkanton, dyrygent Димитър Ганев;
 1964 – Моряшки спомен – muz. Петър Ступел;
 1965 – Чин-чин (po francusku) – muz. Ричърд Антъни;
 1966 – Нашият сигнал (po rosyjsku) – muz. Емил Димитров, słowa Васил Андреев i Емил Димитров;
 1967 – Вън вали – duet z Грета Ганчева – muz. Патриция Карли, słowa Васил Андреев, aranżacja Димитър Ганев;
 1968 – Фестивална София – muz. Георги Костов, słowa Димитър Точев, z zespołem „До-Ре-Ми-Фа” i orkiestrą Bałkanton, dyrygent Димитър Ганев;
 1969 – Арлекино (po francusku) – muz. Emił Dimitrow, słowa Васил Андреев;
 1969 – Дилайла – muz. Tom Jones, słowa Васил Андреев, z orkiestrą Bałkanton, dyrygent Димитър Ганев;
 1969 – Дон лили дон;
 1969 – На първото стъпало лека нощ;
 1969 – Обещай ми последния танц – muz. Георги Тимев, słowa Матей Шопкин, z towarzyszeniem orkiestry Sofia;
 1970 – Една година любов – bułgarskie słowa Жива Кюлджиева;
 1971 – Аз не съм лошо момче – muz. Георги Костов, słowa Кръстьо Станишев, z grupą wokalną i orkiestrą z dyrygentem Вили Казасян;
 1971 – За да си щастлива – muz. Георги Костов, słowa Милчо Спасов, z orkiestrą, dyrygent Константин Драгнев;
 1972 – Ева (po niemiecku);
 1972 – Кълнем се – muz. Николай Арабаджиев, słowa Димитър Василев, z orkiestrą Bałkanton, dyrygent Димитър Ганев;
 1972 – Не идвай като спомен;
 1973 – Помниш ли ти – duet z Богдана Карадочева – muz. i słowa Emił Dimitrow;
 1974 – Пътека до теб – дует с Богдана Карадочева – muz. Александър Йосифов, słowa Димитър Точев, aranżacja Константин Драгнев, z towarzyszeniem grupy wokalnej i z zespołem, dyrygent Константин Драгнев;
 1978 – Художник;
 1978 – Дует певец-футболист – duet ze Стефан Данаилов – muz. Атанас Косев, słowa Георги Ивчев i Любомир Пеевски, aranżacja Димитър Бояджиев, z zespołem, dyrygent Вили Казасян – z musicalu „Осветени пози”;
 1979 – Добре дошла, Нова годино;
 1981 – Мефисто – muz. Emił Dimitrow, słowa Иля Велчев, aranżacja Найден Андреев;
 1981 – Пирински майки – muz. Дечо Таралежков, słowa Захари Петров, aranżacja Иван Пеев;
 1982 – Обич за обич – muz. Георги Костов, słowa Евтим Евтимов, aranżacja Вили Казасян;
 1982 – Само ти.

Przypisy 

Urodzeni w 1940
Zmarli w 2005
Bułgarscy piosenkarze
Bułgarscy kompozytorzy
Ludzie urodzeni w Plewenie